3-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1994 році. Титул чемпіона Росії втретє здобув футбольний клуб Спартак (Москва).

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо взяв участь у Кубку володарів кубків 1995—1996 як переможець Кубку Росії 1994—1995.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1994 у Росії
Росія